Соревнования по горнолыжному спорту среди женщин в гигантском слаломе на зимних Олимпийских играх 2018 года были запланированы на 12 февраля. Из-за сильного ветра свыше 50 км/ч соревнования были перенесены на 15 февраля. Местом проведения с— горнолыжный курорт Ёнпхён. Старт первой попытки запланирован на 10:15 по местному времени (UTC+9), а второй на 13:45. Каждая страна может быть представлена не более, чем 4 горнолыжниками.

Олимпийской чемпионкой 2014 года в гигантском слаломе являлась словенская горнолыжница Тина Мазе, которая завершила карьеру и не выступала на Играх 2018 года.

Олимпийская чемпионка 2014 года в слаломе Микаэла Шиффрин завоевала свою вторую олимпийскую золотую медаль. Для американок это уже 4-я победа в гигантском слаломе на Олимпийских играх после 1952, 1984 и 2006 годов.

Рагнхильд Мовинкель стала второй норвежкой в истории горнолыжного спорта, завоевавшей олимпийскую награду в любой дисциплине. Первой была Лайла Шу Нильсен 82 года назад на Играх 1936 года.

Медаль Федерики Бриньоне стала первой для итальянок в этой дисциплине за 20 лет. В 1998 году олимпийское золото завоевала Дебора Компаньони.

Виктория Ребенсбург была близка к третьей подряд олимпийской награде в этой дисциплине после золота в 2010 году и бронзы в 2014 году, но стала четвёртой, отстав от Бриньоне на 0,12 сек.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр 
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS)